Cavers est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Harry Cavers (1909-1995), homme politique canadien en Ontario
 (1888-1955), homme politique américain du Wisconsin

Toponyme

, paroisse des Scottish Borders

Voir aussi

Homonymie de patronyme